Етвеш  Лоранд
 Етвеш (позасистемна одиниця)
 12301 Етвеш — астероїд